Pessoa que sofre de dependência de drogas, mais comumente usado para se referir a um viciado em heroína
Pode-se usar para definir qualquer estado alterado da consciência. 
 Junkie (ou Junky), um romance de William S. Burroughs
 Junkie XL, um músico neerlandês
 The Junkies, um programa de rádio norte-americano
 MMAjunkie, um site sobre artes marciais mistas

Ver também 
 Turbojunkie

Desambiguação